Окпара () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Окпара, Годвин (род. 1972) — нигерийский футболист, защитник.
 Окпара, Уильям (род. 1968) — нигерийский футболист, вратарь.
 Окпара — река в Бенине, приток Веме.